Склад збірної Португалії на чемпіонаті Європи 2012

Докладніше...Португалія
Португалія 2012